Митрофан Попо́в:
* Попов, Митрофан Алексеевич (1843—1905) — анатом, профессор Харьковского университета.
 Попов, Митрофан Кузьмич (1852—1911) — врач, депутат Государственной думы II созыва от Харьковской губернии.
 Попов, Митрофан Николаевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, генерал-майор.